de billen van levende wezens, in het bijzonder zoogdieren
 het achterste van een schip, voertuig en dergelijke
 de eerste en laatste boterham van een brood, in dat geval kontje genoemd
 een nonnevot
 kont of munt, de achterzijde van een geldstuk, zie Kruis en munt

KONT kan verwijzen naar:
 de ICAO-code voor het vliegveld van Ontario (Californië)